FFP est un sigle qui peut renvoyer à : 
 Fédération française de parachutisme ;
 Société foncière financière et de participation, devenue Peugeot Invest, une holding de la famille Peugeot ;
 , un langage de programmation ;
 Masque de protection FFP (Filtering Face Piece) ;
 , un type de pipeline 3D sans shaders ;
 Frequent-flyer program, le système de fidélisation des compagnies aériennes dans le transport aérien.